Лос Сиријанситос има више значења:

 Лос Сиријанситос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Сиријанситос, Лазаро Карденас (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику